Дми́трий Влади́мирович Ду́дик (; род. 2 ноября 1977, Минск, СССР) — белорусский хоккеист, нападающий. Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь (2002). Тренер.

Биография 
Начал карьеру в минском клубе «Тивали». В период с 1996 по 2001 год выступал за немецкую команду «Nürnberg Ice Tigers». С 2000 по 2009 год был игроком сборной Белоруссии, принял участие в зимних Олимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк Сити и 7 чемпионатах мира. В чемпионате Белоруссии играл за команды ХК «Гомель», Юность-Минск, Керамин-Минск, Динамо-Минск, Шахтёр-Солигорск, Нёман-Гродно. Трёхкратный победитель чемпионата Белоруссии, четырежды становился серебряным призёром, трижды бронзовым. Лучший бомбардир чемпионата Белоруссии в сезоне 2003—2004. В сезоне 2008—2009 выступал в КХЛ за минское «Динамо». После завершения игровой карьеры в 2011 году окончил Белорусскую государственную Академию физического воспитания и спорта. В 2014 году окончил высшую школу тренеров в Минске.

Тренерская карьера: 2012—2013 ассистент тренера ХК «Витебск». С марта 2013 назначен главным тренером ХК «Витебск». По истечении двух сезонов в 2015 году покинул клуб и перешёл в ХК «Звезда-ВДВ» Дмитров, Россия (ВХЛ) ассистентом главного тренера. Сезон 2017—2018 — главный тренер ХК «Лида». Сезон 2018—2019 ассистент главного тренера молодёжной сборной Белоруссии, выступающей в Экстралиге-А. С сезона 2019—2020 главный тренер Белоруссии U-20.

Статистика выступлений

Клубная 
Трижды становился чемпионом республики Беларусь, четырежды — серебряным призёром, дважды — бронзовым. Трёхкратный обладатель Кубка Белоруссии. Чемпион Германии.

Сборная

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Мир хоккея Беларуси 

Хоккеисты Белоруссии
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «Гомель»
Игроки ХК «Керамин»
Игроки ХК «Динамо» Минск
Игроки ХК «Нюрнберг Айс Тайгерс»
Игроки ХК «Тивали»
Игроки ХК «Шахтёр» Солигорск
Игроки ХК «Юность-Минск»
Хоккейные тренеры Белоруссии
Тренеры ХК «Витебск»
Тренеры ХК «Звезда-ВДВ»
Тренеры ХК «Лида»
Игроки сборной Белоруссии по хоккею с шайбой
Заслуженные мастера спорта Республики Беларусь